Ivo Oliveira (n. 1980) – ex calciatore portoghese
Ivo Oliveira (n. 1996) – ciclista portoghese